Boljkovac steht für:

 Boljkovac (Gornji Vakuf-Uskoplje), Dorf in Gornji Vakuf-Uskoplje im Kanton Zentralbosnien, Föderation Bosnien und Herzegowina 
 Boljkovac-Familie, kroatische Kunstsammler-Familie 
 Josip Boljkovac (1920–2014), kroatischer Politiker